В родно́м го́роде:
 «В родном городе» — повесть Виктора Некрасова.
 «В родном городе» (Blue City) — детективный роман Росса МакДоналда.